Relax nr 19 (pełna nazwa: Relax magazyn opowieści rysunkowych) – to dziewiętnasty zeszyt komiksowy serii Relax. Na okładce tego zeszytu znajdują się trzy kadry z komisów umieszczonych w środku.

Zawartość 

 pierwsza część komiksu Thorgal (album Zdradzona czarodziejka) zatytułowana Syn burzy, scenariusz: Jean Van Hamme, rysunki Grzegorz Rosiński, strony 3-8

 pierwsza część serii Gucek i Roch - Tajemniczy rejs, epizod zatytułowany Profesor Mixtur w niebezpieczeństwie, autorstwa Janusza Christy, strony 9-15 

 druga część komiksu Bionik Jaga, zatytułowana Szklana śmierć autorstwa Roczka i Karmowskiego, strony 16-19 

 druga i ostatnia część komiksu Pięć kroków wstecz autorstwa Marka Syszki (rysunki) i Zofii Chmurowej (scenariusz), strony 20-24

 humorystyczna historyjka Mundial 78 narysowane przez Edwarda Lutczyna, scenariusz Zakasz, nawiązująca do mistrzostwa świata w piłce nożnej rozegranych w roku 1978, strony 25-27

 druga część komiksu Vahanara zatytułowana Wróg przystępuje do akcji, rysunki: Jerzy Wróblewski, scenariusz: Mieczysław Derbień na podstawie powieści Georgesa Murcie, strony 28-32

Bibliografia 
 Czar „Relaksu” #19: „Narodziny” Thorgala i porwanie Kazimierza Deyny

Polskie komiksy